Караванке може да се односи на:
планински венац Караванке између Словеније и Аустрије, дужине од око 120 -{km}-, то је најдужи европски планински венац
Тунел Караванке, тунел за друмски саобраћај испод истоименог планинског венца
Железнички тунел Караванке